

Cinema 
 Bluebeard –  cortometraggio del 1909 diretto da J. Searle Dawley
 La follia di Barbablù (Bluebeard) –  film del 1944 diretto da Edgar G. Ulmer
 Barbablù (Bluebeard) –  film del 1972 diretto da Edward Dmytryk e Luciano Sacripanti
 Haebing (해빙) - film del 2017 diretto da Lee Soo-yeon

Letteratura 
 Barbablù (Bluebeard) – romanzo di Kurt Vonnegut del 1987

Musica 
 Bluebeard – singolo dei Cocteau Twins del 1994
 Bluebeard – video dei Cocteau Twins del 1994
 Bluebeard – traccia dell'album Liar's Exit dei Bikini Atoll del 2005